Juan Pando puede hacer referencia a:

 Juan Pando Barrero (nacido en 1915), fotógrafo español.
 Juan Pando Despierto (nacido en 1943), historiador español.
 Juan Pando Marcos (nacido en 1956), crítico de cine español.